Staatsliga A (1957/1958) była 47. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Rapid Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół Wiener SC.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej
1957 w Austrii
1958 w Austrii